Igarashi ist der Familienname folgender Personen:

 Akitoshi Igarashi (* 1932), japanischer Jazzmusiker
 Ayaka Igarashi (* 1999), japanische Skispringerin
 Igarashi Chikara (1874–1947), japanischer Literaturwissenschaftler
 Daisuke Igarashi (* 1969), japanischer Manga-Zeichner
 Fumio Igarashi (* 1958), japanischer Eiskunstläufer
 Kazuya Igarashi (* 1965), japanischer Fußballspieler
 Igarashi Kōzō (1926–2013), japanischer Politiker
 Masato Igarashi (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Megumi Igarashi (* 1972), japanische Künstlerin
 Saki Igarashi (* 2000), japanische Ringerin
 Taiyo Igarashi (* 2003), japanischer Fußballspieler
 Taketoshi Igarashi (* ≈1930), japanischer Jazzmusiker
 Toshiyuki Igarashi (* 1984), japanischer Boxer
 Yu Igarashi (* 1995), japanischer Badmintonspieler
 Yumiko Igarashi (* 1950), japanische Manga-Zeichnerin